Sei unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Janus:

 HMS Janus (1778) – vascello da 44 cannoni, varato nel 1778 e naufragato nel 1800.
 HMS Janus (1796) – vascello da 32 cannoni, ex unità olandese Argo catturata nel 1796 e radiata nel 1811.
 HMS Janus (1844) – sloop-of-war varato nel 1844 e radiato nel 1856.
 HMS Janus (1856) – cannoniera della classe Clown, varata nel 1856 e radiato nel 1917.
 HMS Janus (1895) – cacciatorpediniere della classe Janus, varato nel 1895 e radiato nel 1914.
 HMS Janus (F53) – cacciatorpediniere della Classe J, varato nel 1938 e affondato in un attacco aereo il 23 gennaio 1944.